Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare dei turni preliminari dell'edizione 2012-2013 della Coppa Italia Serie D di calcio.

Turno preliminare

Primo turno

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D
 Coppa Italia Serie D 2012-2013
 Coppa Italia Serie D 2012-2013 (fase finale)

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2012/1